

Sigle 
 Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – agenzia governativa statunitense
 Fluido per trasmissioni automatiche – lubrificante per veicoli
 Advanced Tactical Fighter – programma di aerei militari statunitensi (1981-1991)

Codici 
 ATF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Chachoan, Ambato, Ecuador
 ATF – hull classification symbol di Fleet Ocean Tug, rimorchiatore

Altro 
 ATF: Advanced Tactical Fighter – videogioco del 1988 per home computer
 ATF: Advanced Tactical Fighters – videogioco del 1996 per MS-DOS
 A.T.F. - film TV diretto da Dean Parisot del 1999